Sussman ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred S. Sussman (1919–2001), US-amerikanischer Mykologe
 Brian Sussman (* 1956), US-amerikanischer Radiomoderator
 Deborah Sussman († 2014), US-amerikanische Grafikdesignerin
 Gerald Jay Sussman (* 1947), US-amerikanischer Informatiker
 Joseph M. Sussman (1939–2018), US-amerikanischer Verkehrsingenieur
 Josh Sussman (* 1983), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin Sussman (* 1970), US-amerikanischer Schauspieler
 Michael Sussman (* 1967), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Paul Sussman (1966–2012), englischer Schriftsteller und Journalist
 Richard Sussman (* 1946), US-amerikanischer Jazz- und Fusion Bassist, Pianist, Komponist, Arrangeur und Hochschullehrer
 Rosalyn Sussman Yalow (1921–2011), US-amerikanische Physikerin und Nuklearmedizinerin

Siehe auch:
 Susman, Sussmann